

Pessoas
Charles Gates Dawes
Chris Dawes
Dominique Dawes
Marjorie Dawes
Rachel Dawes
Robyn Dawes

Localidades

Condado de Dawes

Outros
Dawes (cratera marciana)
Plano Dawes

Desambiguações de sobrenomes